Сент-Жемм-Моронва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на захід від Парижа, 100 км на північ від Орлеана, 32 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 347 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1011,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Жемм-Моронваль на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Жемм-Моронваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Жемм-Моронваль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Жемм-Моронваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Жемм-Моронваль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар